A portugál nagydíj volt a 2010-es Superbike világbajnokság második versenye. A futamot Portimãoban rendezték március 26. és 28. között.

Végeredmény

Superbike, első verseny

Superbike, második verseny

Supersport

2010 a Superbike-ban
Motorversenyzés Portugáliában
Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak